Het Europees kampioenschap voetbal onder 17 van 2013 (kortweg: EK voetbal -17) was de 31ste editie van het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 17 en was bedoeld voor spelers die op of na 1 januari 1996 geboren zijn. Ondanks de leeftijdgrens van 17 jaar mochten ook spelers van 18 jaar meespelen omdat de leeftijdsgrens alleen bij het begin van het kwalificatietoernooi voor het EK geldt. 

Het toernooi werd gespeeld in Slowakije. De top zes van dit EK plaatste zich voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 in de Verenigde Arabische Emiraten. De titelhouder was Nederland, maar dat land wist zich niet te kwalificeren voor het eindtoernooi. Rusland werd kampioen, in de finale werd Italië na strafschoppen verslagen.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

Groepsfase
De loting voor de groepsfase vond plaats op 4 april 2013.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Finale

Externe links
 RSSSF
 UEFA

2013
Voetbal in 2013
Voetbal in Slowakije
Voetbal